Okręty US Navy o nazwie USS  "Alliance":

 Pierwszy "Alliance" był fregatą służącą w Continental Navy, która weszła do historii jako okręt, który oddał ostatnie strzały w walkach rewolucji amerykańskiej, ponad miesiąc po podpisaniu traktatu pokojowego w Paryżu.
 Drugi "Alliance" był kanonierką o napędzie śrubowym włączoną do służby w 1877 i będącą w służbie do 1911.
Alliance